Нільс Фабіан Гельґе фон Кох (; 25 січня 1870 — 11 березня 1924) — шведський математик, фахівець переважно з теорії чисел.

В статті «Про одну неперервну криву, що не має дотичних…» (; 1904) вперше описав криву Коха — один з найраніших і найвідоміших прикладів фракталів.

Посилання 
 
 

Шведські математики
Науковці Стокгольмського університету
Члени Шведської королівської академії наук
Алгебристи